Upa, UPA, uPa či UPa může znamenat:

Geografie 
 Upa (řeka) – řeka v Rusku
 Upa (Saaremaa) – vesnice, ostrov Saaremaa v Estonsku
 Upa (Ázerbájdžán) – vesnice v Ázerbájdžánu

Zkratky 
 UPA – Ukrajinská povstalecká armáda
 UPA – United Productions of America, americká triková společnost
 UPA – Universal Phonetic Alphabet, univerzální fonetická abeceda
 UPA – Uralic Phonetic Alphabet, uralská fonetická abeceda
 UPa – Univerzita Pardubice
 uPA – enzym urokináza

Související články 
 Úpa – řeka v České republice